Tres Arroyos (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Tres Arroyos (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië